Höchle oder Hoechle ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Baptist Hoechle (1754–1832), Schweizer Maler
 Johann Nepomuk Hoechle (1790–1835), österreichischer Maler
 Leopold Höchle (1791–1864), Schweizer Ordensbruder, Abt in Wettingen
 Maria Scholastika Höchle (1855–1943), Schweizer Ordensschwester, Äbtissin in Wurmsbach